Палос Маријас има више значења:

 Палос Маријас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Маријас (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику